Debreceni VSC er en fodboldklub fra den ungarske by Debrecen.

Klubben har været den mest succesfulde i Ungarns fodbold efter år 2000.

Titler 
 Ungarske mesterskaber (5): 2005, 2006, 2007, 2009 og 2010
 Ungarske pokalturnering (4): 1999, 2001, 2008 og 2010

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i Ungarn
Etableret i 1902
Debrecen